Алекса́ндр Ябло́нский:
 Яблонский, Александр (1898—1980) — польский фотофизик, создатель так называемой «диаграммы Яблонского».
 Яблонский, Александр Яковлевич (1934—2005) — советский и российский историк, писатель, краевед, очеркист.